Francisco de Castro puede hacer referencia a:

 Francisco de Castro, duque de Taurisano, embajador español en Roma de 1609 a 1616;
 Fray Francisco de Castro, religioso agustino español;
 Francisco de Castro Canseco (1655-1724), escultor e imaginero español;
 Francisco de Castro (1672-1713), autor dramático y actor español.
 Francisco de Castro (1857-1901), médico brasileño.